Rogers Peak ist der Name folgender Erhebungen:

in Antarktika:
 Rogers Peak (Antarktika) im Ellsworthgebirge

in Kanada:
 Rogers Peak in der Provinz British Columbia, siehe Mount Rogers (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Rogers Peak (Colorado) im Clear Creek County, Colorado
 Rogers Peak (Kalifornien) im Inyo County, Kalifornien
 Rogers Peak (Montana) im Flathead County, Montana
 Rogers Peak (Oregon) im Tillamook County, Oregon
 Rogers Peak (Vermont) im Windsor County, Vermont
 Rogers Peak, anderer Name des Rodgers Peak (Humboldt County), Kalifornien